Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Hope (Alaszka)
 Hope (Arizona)
 Hope (Arkansas)
 Hope (Észak-Dakota)
 Hope (Idaho)
 Hope (Illinois)
 Hope (Indiana)
 Hope (Kansas)
 Hope (Kentucky)
 Hope (Maine)
 Hope (Michigan)
 Hope (Missouri)
 Hope (New York)
 Hope (Ohio)
 Hope (Providence, Rhode Island)
 Hope (Új-Mexikó)
 Hope (Wisconsin)
 Hope (Amerikai Virgin-szigetek)
egyéb
 Hope, Volkova Sisters-album
 Hope, floridai delfin
 Hope-gyémánt